

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 6
 Na Dziale – część wsi Wola Radziszowska w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Skawina
 Na Dziale – część wsi Dobra w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Dobra
 Na Dziale – część wsi Świdnik w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Łukowica
 Na Dziale – przysiółek wsi Manasterz w woj. podkarpackim, w  pow. przeworski, w gminie Jawornik Polski
 Na Dziale – przysiółek wsi Zagorzyce w woj. podkarpackim, w pow. ropczycko-sędziszowskim, w gminie Sędziszów Małopolski
 Na Dziale – część wsi Pstrągowa w woj. podkarpackim, w pow. strzyżowskim, w gminie Czudec